Ton est un mot et un nom qui peut désigner :

 en musique, le ton regroupe plusieurs concepts ;
 dans le domaine de la couleur et des arts visuels, le ton désigne une couleur précise ou dominante ;
 en grammaire, ton est un adjectif possessif de la deuxième personne du singulier ;
 en linguistique, une langue à tons est une langue pour laquelle une différence d'intonation dans la prononciation des mots entraîne des significations différentes ; un ton ou tonème est l'une de ces intonations distinctives.
 en peinture, et dans les arts graphiques en général, on parle de ton et teinte ;
 en anglais, le mot  est l'équivalent du mot tonne en français mais la masse n'est pas exactement la même ;
TON est aussi l'abréviation du groupe de metal gothique américain, Type O Negative.
 en yachting, le ton est la tête du mat recevant hauban et étais.

Patronyme 

 Delfeil de Ton (1934-), journaliste français ;
 Petr Ton (1973-), joueur tchèque de hockey sur glace ;
 Svatoslav Ton (1978-), athlète tchèque, spécialiste du saut en hauteur.

Toponyme 

 Ton est une commune italienne située dans la province autonome de Trente ;
 Ton est une commune rurale du Burkina Faso dans le département Fara ;
 Ton est un village de l’Ouest de Birmanie ;
 le Ton est une petite rivière du sud de la Belgique, qui coule en Gaume, dans la région de Virton ;
 la Thon (parfois orthographiée Ton) est une rivière du nord de la France, affluent de l'Oise.
 le Ton est une rivière de l'ouest de la France, affluent de l'Argenton et sous-affluent du Thouet.
 Ton est un suffixe dans plusieurs toponymes, voire patronymes, pour abréger le terme town, qui signifie ville (ex. Easton, East Town).

Code

TON ou ton est un code, qui signifie :
 TON Tonga, 
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,
 ton Tongien,
 selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

Références

Voir aussi 

Code